L'érosion peut désigner :
 en géologie : l'érosion, processus de dégradation et de transformation du relief ;
 en médecine : l'érosion, une lésion ;
 en informatique, l'érosion, un traitement binaire que l'on peut appliquer dans un logiciel d'analyse d'image ;
 en industrie : l'électro-érosion consiste à découper une forme dans une pièce à l'aide d'un arc électrique, par exemple le pourtour d'un profilé dans une filière (ou matrice) qui servira dans une presse d'extrusion ;
 en morphologie mathématique : l'opérateur érosion.